Le qualificazioni del singolare  dell'AEGON Championships 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Michael Berrer (primo turno)
  Ryan Harrison (secondo turno)
  Daniel Brands (qualificato)
  Marsel İlhan (qualificato)

 Alex Kuznetsov (primo turno)
 Farrukh Dustov (qualificato)
 Alex Bogomolov, Jr. (secondo turno)
 James Duckworth (qualificato)

Qualificati

  Farrukh Dustov 
  James Duckworth

  Daniel Brands
  Marsel İlhan

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 Tabellone qualificazioni

AEGON Championships 2014
ATP World Tour 2014